

Patronymie
 Eduard Hauser (1948- ) est un fondeur suisse.
 Eduard Hauser (1895-1961) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.